Ombra – l'oscurità prodotta da un corpo che scherma la luce
 Teoria delle ombre – metodo di rappresentazione grafica per restituire le ombre nei disegni tecnici
 Ombra – tipo di figura araldica
 Ombra – concetto di psicologia analitica
 Ombra – sinonimo di anima, usato dagli antichi greci e romani
 Ombra – sinonimo di bicchiere di vino, usato soprattutto in Veneto
 Ombra – romanzo di Gianni Riotta (2005)
 Ombra – racconto breve di Edgar Allan Poe (1836)
 Ombra (Cien) – film di Jerzy Kawalerowicz del 1955
 Ombra – abilità di alcune creature del gioco di carte collezionabili Magic: l'Adunanza
 Ombra – nome attribuito a una tipologia di statuetta votiva etrusca
 Ombra di Volterra (1737)
 Ombra di San Gimignano (2010)

Persone
Celestino Ombra (1901-1984) – partigiano italiano
Marisa Ombra (1925) – partigiana e scrittrice italiana, figlia di Celestino

Pagine correlate 
 L'ombra
 Ombre